Сонник: 

 Сонник  — книга, що містить тлумачення сновидінь. 
 Сонник  — одна з назв прострілу звичайного — отруйної трав'янистої рослини, що застосовується в народній медицині та гомеопатії. 
 Сонник — одна з назв рясту порожнистого — рослини роду Хохлатки, що використовується в лікарських цілях. 

Багатозначні терміни